Санта Габријела има више значења:

 Санта Габријела (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Габријела (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Габријела (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику